Aresta (geometria), segment de dimensió 1 que uneix dos vèrtexs
 Aresta (teoria de grafs), relació entre dos vèrtexs d'un graf
 Volta d'aresta, tipus de volta arquitectònica
 Aresta (geologia), línia divisòria aguda dels aiguavessos d'una muntanya o d'una serralada, vegeu divisòria d'aigües
 Aresta Mittellegi, aresta nord-est de la muntanya Eiger
 Aresta (botànica), extrem allargat en forma de pèl típic de l'espiga del blat i la d'altres plantes gramínies
 S'Aresta, possessió de Llucmajor, a Mallorca
 Conjunt prehistòric de s'Aresta, jaciment arqueològic a Mallorca